La Junta kan syfta på:

Chile 

 La Junta (ort i Chile), Región de Aisén, Provincia de Aisén,

Mexiko 

 Las Adjuntas, Durango, ort, 
 La Junta, Huajuapan de León, ort, 
 La Junta, Puebla, ort, 
 La Junta, El Barrio de la Soledad, ort, 
 La Junta, Guerrero, ort,

USA 

 La Junta, Colorado, countyhuvudort, Otero County,